Lîle aux Phoques,   en anglais, peut désigner :
 l'île aux Phoques, une île d'Afrique du Sud ;
 l'île aux Phoques, une île d'Australie dans l'État d'Australie-Occidentale ;
 l'île aux Phoques, une île d'Australie en Tasmanie ;
 l'île aux Phoques, une île du Canada en Nouvelle-Écosse ;
 l'île aux Phoques, une île des États-Unis en Alaska ;
 l'île aux Phoques, une île des États-Unis en Californie ;
 l'île aux Phoques, une île du Royaume-Uni dans les îles Shetland du Sud ;
 L'Île aux phoques, un documentaire américain de 1948.

Voir aussi 
 Île Machias Seal

Homonymie d'îles